Pravoslavlevia is een geslacht van uitgestorven gorgonopside therapsiden dat leefde in het Laat-Perm en deel uitmaakte van het Sokolki-subcomplex van Rusland. Het had een schedel van tweeëntwintig centimeter lang. De totale lengte van het dier was ongeveer honderdveertig centimeter. Er is slechts als enige soort Pravoslavlevia parva bekend.

De soort werd als Inostrancevia parva benoemd door Pravoslav. De soortaanduiding betekent 'de kleine'. In 1953 maakte Wjoesjkow er een apart geslacht Pravoslavlevia van. Een probleem is dat deze naam al bezet is door een foraminafeer.

Het holotype is PIN 2005/1859, een schedel gevonden bij Sokolki.

Fylogenie 
Het volgende cladogram dat de positie van Pravoslavlevia binnen Gorgonopsia laat zien, volgt Kammerer en Masyutin, 2018:

Uitgestorven chordadieren